Bates Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bates Mountain (Alabama)
 Bates Mountain (Arkansas)
 Bates Mountain (Nevada)
 Bates Mountain (Cherokee County, North Carolina)
 Bates Mountain (Macon County, North Carolina)
 Bates Mountain (Tennessee)